Rebellion (inglés para rebelión) puede hacer referencia a:

Rebellion, la espada utilizada por el personaje Dante de la serie de videojuegos Devil May Cry.
Rebellion Developments, una empresa británica de juegos de computadora, con sede en Oxford.
Rebellion, segundo EP de la banda suiza Samael.
«Rebellion», canción de la banda estadounidense Linkin Park.
«Rebellion (Lies)», canción de la banda canadiense Arcade Fire.
WWE Rebellion, un evento PPV celebrado por la World Wrestling Entertainment.
Rebellion, miniserie sobre el Alzamiento de Pascua